Метскюла (Metsküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Метскюла — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.
 Метскюла — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Метскюла — село у волості Алутаґузе повіту Іда-Вірумаа.
 Метскюла — село у волості Мяр'ямаа повіту Рапламаа.
 Метскюла — село у волості Рапла повіту Рапламаа.
 Метскюла — село у волості Пиг'я-Сакала повіту Вільяндімаа.
 Метскюла — колишнє село, нині складова частина села Ванакюла у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.